Curicó puede referirse a:

 Curicó, comuna y ciudad chilena;
 Curicó, estación de la comuna del mismo nombre;

Enlaces externos